María Jiménez puede hacer referencia a:

María Jiménez, barrio del municipio de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, Canarias);
María Jiménez, una cantante nacida en Triana, un conocido barrio de Sevilla, en 1950.